Bofarull ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni de Bofarull (1821–1892), spanischer Autor, Historiker, Romanist, Katalanist und Grammatiker
 Manuel de Bofarull y de Sartorio (1816–1892), katalanischer Historiker und Archivar